Fist for Fight () — демоальбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton, вышедший в 2000 году.

Об альбоме 
Fist for Fight фактически представляет собой компиляцию двух демозаписей, которые группа записала в 1999 и 2000 и потом самостоятельно выпустила на CD. В 2001 был переиздан итальянским рекорд-лейблом Underground Symphony ограниченным тиражом. Тираж давно распродан.

Список композиций 
 «Introduction» — 0:53
 «Hellrider» — 3:45 
 «Endless Nights» — 4:48
 «Metalizer» — 4:42
 «Burn Your Crosses» — 5:27
 «The Hammer Has Fallen» — 5:46
 «Hail to the King» — 4:09
 «Shadows» — 3:32
 «Thunderstorm» — 3:07
 «Masters of the World» — 3:57
 «Guten Nacht» (дополнительная композиция) — 1:11 — инструментальная композиция
 «Birds of War» (Previously Unavailable) — 4:53

Участники записи 
 Йоаким Броден — вокал, клавишные
 Рикард Сунден — гитары
 Оскар Монтелиус — гитары
 Пер Сундстрём — бас-гитара
 Ричард Ларсон — ударные

Ссылки 
 
 
 Тексты песен на Darklyrics.com

Альбомы Sabaton
Дебютные альбомы 2000 года